

Села:
 Лужок — Вінницька область, Чернівецький район
 Лужок — Кіровоградська область, Компаніївський район
 Лужок — Харківська область, Дергачівський район

Село:
 Лужок — , Молодечненський район